Регенбоген ( — радуга):
 «Регенбоген» — немецкая рок-группа.
 Операция «Регенбоген» (1943) — операция кригсмарине, известная также как «Бой в Баренцевом море» и «Новогодний бой».
 Операция «Регенбоген» (1945) — операция кригсмарине по затоплению кораблей своими экипажами перед капитуляцией.